Province du Kourwéogo är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Plateau-Central, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Kourwéogo är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Kourwéogo:

 Boussé

Trakten runt Province du Kourwéogo består till största delen av jordbruksmark. Runt Province du Kourwéogo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Plateau-Central